Александра Николаевна Маслова (17 октября 1933, Каменец-Подольский, Хмельницкая область, УССР, СССР — 18 декабря 2011, Санкт-Петербург, РФ) — советский и российский библиограф, библиографовед, краевед и преподаватель.

Биография 
Родилась 17 октября 1933 года в Каменец-Подольском. В 1951 году поступила в ЛГИК, который она окончила в 1956 году, в 1970 году поступила на аспирантуру при ГПНТБ, которую она окончила в 1980 году. В 1956 году после окончания ЛГИКа, была принята на работу в Хабаровскую краевую научную библиотеку, в связи с чем была вынуждена переехать в Хабаровск и работала вплоть до 1977 года, одновременно с этим раз в неделю летала в Ленинград, где преподавала на заочном отделении ЛГИКа, также преподавала на заочных отделениях Восточно-Сибирского и Хабаровского ГИКов. В 1977 году переехала в Новосибирск и была принята на работу в ГПНТБ СО АН СССР и проработала вплоть до 1996 года. В 1996 году её пригласили в Санкт-Петербург на должность библиотекаря БАН и та недолго думая, переехала туда. Работала там с 1996 по начало 2000-х годов. С начала 2000-х годов до своей смерти работала в РНБ.

Скончалась 18 декабря 2011 года в Санкт-Петербурге.

Научные работы 
Основные научные работы посвящены краеведению. Автор ряда научных работ, а также фундаментальных библиографических пособий о Дальнем Востоке.
 Внесла огромный вклад в развитие теории и методики краеведческой библиографии.

Ссылки 
 Подробная биография с некрологом.
 А. Н. Маслова «Характеристика документально-информационного потока по вопросам библиотечного краеведения».

Библиографы России
Библиографы СССР
Библиографоведы России
Библиографоведы СССР
Краеведы России
Краеведы СССР
Преподаватели